Zkratka MTF, MfF či M-t-F může mít více významů:

 Magnetized target fusion – koncepce syntézy magnetického a inerciálního udržení fúzní energie
 Male to Female – označení procesu změny mužského pohlaví na ženské
 Microsoft Tape Format – formát magnerického média
 Monitoring the Future – dlouhodobá epidemiologická studie
 Move-to-front transformace
 Multilaterální obchodní platforma (Multilateral trading facility) – evropská multilaterální obchodní platforma
Mobile Task Force - Mobilní úderná jednotka

Zkratky